Barker kan som auktorsförkortning betyda:

 C. N. Barker
 David G. Barker
 Frederick Keith Barker
 George Barker
 Gary M. Barker
 William Robert Barker
 Winsome Fanny Barker

Robotskapade auktorsförkortningar